The Soldier's Return – cortometraggio del 1902 diretto da James Williamson
The Soldier's Return – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company